Чемпионат мира по снукеру 1940 () — главный турнир в мире снукера, проводившийся в Thurston's Hall, Лондон (Англия). Победителем турнира стал Джо Дэвис, выигравший в финале у своего младшего брата Фреда Дэвиса в решающей партии — 37:36.

Чемпионат мира по снукеру 1940 года стал первым и последним, проведённым после начала Второй мировой войны. Следующий розыгрыш состоялся лишь в 1946 году.

Результаты

Основной турнир

Квалификация 

 Герберт Холт 18:13 Конрэд Стэнбери

Ссылки 

 Global Snooker 

1940 год в Великобритании